Даниловское — название ряда топонимов в России.

Населённые пункты 
 Даниловское — село в Устюженском районе Вологодской области.
 Даниловское — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Даниловское — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Даниловское — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Даниловское — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Даниловское — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Усадьба 
 Даниловское — усадьба в Московской области, в Дмитровском районе

Муниципальное образование 
 Даниловское — муниципальное образование в Москве, которое соответствует Даниловскому району

См. также